Heer van Breda
Jan II van Polanen (±1324-1378)